Rival, sovrano leggendario della Britannia
Rival, frazione di Salbertrand, provincia di Torino